Гречишников; Гречишніков

Жінки 
 Гречишнікова Євдокія Юріївна (* 1982) — російська спортсменка з сучасного п'ятиборства. Заслужений майстер спорту Росії. Чемпіонка світу та Європи, неодноразова призерка чемпіонатів світу.
 Гречишнікова Єлизавета Андріянівна (* 1983) — російська легкоатлетка. Переможгтця та призерка чемпіонату Росії. Учасниця чемпіонату світу-2009 року, Олімпійських ігор-2012.

Чоловіки 
 Гречишніков Василь Олексійович (1941—1941) — радянський військовий льотчик, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Гречишніков Володимир Федорович (1917—1958) — радянський інженер-конструктор, кандидат технічних наук​​. Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської премії.
 Гречишников Станіслав Сергійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки